Gmina Concord (hrabstwo Dubuque)
 Gmina Concord (hrabstwo Hancock)